Reimbeau est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Auguste Reimbeau (1826-1865), architecte français.

Odonyme 
 Rue Reimbeau, voie de la commune de Reims dans le département de la Marne, en région Grand Est, nommée en hommage à Auguste Reimbeau.

Patronyme français